Zawady Małe kan verwijzen naar twee dorpen in Ermland-Mazurië, Polen:

 Zawady Małe (district Olecki)
 Zawady Małe (district Ostróda)